Annemarie Huber-Hotz – politica, sociologa ed etnologa svizzera
 George Hotz – informatico statunitense
 Gerhard Hotz – chirurgo e professore universitario svizzero
 Kyle Hotz – fumettista statunitense